Zach Galifianakis – comico e attore statunitense di origini greche
 Nick Galifianakis – politico statunitense
 Nick Galifianakis – fumettista e disegnatore statunitense